Anthony Yeboah (1964), Ghanees voetballer
Samuel Yeboah (1986), Ghanees voetballer
Yaw Yeboah (1997), Ghanees voetballer